Hegenbarth ist der Familienname folgender Personen:

 Emanuel Hegenbarth (1868–1923), deutscher Maler und Zeichner
 Ernst Hegenbarth (1867–1944), österreichischer Bildhauer
 František Hegenbarth, auch Franz Hegenbarth (1818–1887), tschechischer Komponist und Cellist
 Herbert Hegenbarth (1944–1996), österreichischer Journalist und Autor
 Johannes Hegenbarth (1925–2014), deutscher Grafiker und Comiczeichner, siehe Hannes Hegen
 Josef Hegenbarth (1884–1962), deutscher Maler und Illustrator
 Jürgen Hegenbarth (* 1968), deutscher Tischtennisspieler
 Olaf Hegenbarth, deutscher Skispringer und Skisprungtrainer
 Wolke Hegenbarth (* 1980), deutsche Schauspielerin

Siehe auch:

 Hegenbart (Begriffsklärung)
 Josef-Hegenbarth-Archiv in Dresden
 Hegenbarth Sammlung Berlin